16. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Stadionie Narodowym w stolicy Fidżi Suvie od 28 czerwca do 1 lipca 2017 roku. Suva po raz drugi była gospodarzem tych mistrzostw, poprzednio gościła lekkoatletów w 1990. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także sportowcy z odrębnej reprezentacji Australii Północnej (złożonej z zawodników z Terytorium Północnego i północnej części Queenslandu).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2017 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Fidżi
2017
2017 w Oceanii
Fidżi w XXI wieku
Sport w Suvie